Леви може да се отнася за:

Населени места 
 Леви, ски курорт във Финландия
 Леви, град в Квебек, Канада

Хора 
 Елифас Леви (1810-1875), френски езотерик
 Ервин Леви (1907-1991), германски психолог
 Етиен Леви (р. 1957), български певец
 Жул Леви (1930-2006), български композитор
 Карло Леви (1902-1975), италиански писател
 Ката Леви (1883-1969), унгарска психоложка
 Лайош Леви (1875-1961), унгарски психолог
 Марк Леви (р. 1961), френски писател
 Примо Леви (1919-1987), италиански писател
 Уилям Леви (р. 1980), кубински актьор